Попов Віктор Васильович:
 Попов Віктор Васильович ( 1955) — український інженер та політик, кандидат технічних наук, академік Інженерної академії України, академік Академії технологічних наук України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, голова правління ПАТ «Корпорація ФЕД», депутат Харківської обласної ради, Почесний громадянин Харківської області.
 Попов Віктор Васильович (1930 — ?) — український радянський діяч, різьбошліфувальник Харківського авіаційного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 9—11-го скликань. Член Ревізійної комісії КПУ в 1986—1990 роках. Герой Соціалістичної Праці.
 Попов Віктор Васильович ( 1959) — український режисер-постановник, художній керівник-директор створеного ним Запорізького муніципального театру-лабораторії «VIE» на острові Хортиця, заступник директора із творчих питань, режисер-постановник Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Володимира Магара, лауреат премії ім. І. С. Паторжинського Українського Фонду культури та театральної премії ім. В. Блавацького Національної спілки театральних діячів України.

Примітки